Kokochnik est un mot russe qui désigne :
 le kokochnik, un élément architectural décoratif extérieur.
 le kokochnik, une coiffe traditionnelle féminine russe.